Васи́лий Никола́евич Ажа́ев (1915 — 1968) — русский советский писатель, редактор.

Биография 
Родился а в деревне Сотское (ныне Талдомский район Московской области) в семье скорняка.

Начал печататься в 1934 году. Дебютный рассказ «Пять лет жизни» напечатан в журнале «Смена». Почти сразу вслед за этим был репрессирован. Провёл два года в лагерях, был досрочно освобождён. Остался вольнонаёмным рабочим на Дальнем Востоке. В 1939—1944 годах учился на заочном отделении Литературного института имени А. М. Горького. В 1948 году были опубликованы сборник рассказов «Золото», первый вариант романа «Далеко от Москвы» (в журнале «Дальний Восток»). Переработанный по предложению главного редактора журнала «Новый мир» К. М. Симонова, этот роман о строительстве на Дальнем Востоке нефтепровода в годы войны, когда враг стоял под Москвой, был издан в Москве. Роман получил Сталинскую премию первой степени (1949), был экранизован (1950), в 1954 И. И. Дзержинский написал оперу на основе романа. Роман был переведён более чем на 20 языков.

Член СП СССР с 1947 года. С 1954 года и до смерти Ажаев входил в правление СП СССР. Был главным редактором журнала «Советская литература», издававшегося на иностранных языках.

В 1961 году опубликовал повесть «Предисловие к жизни», в духе первого романа. В опубликованном лишь в 1988 году романе «Вагон» (1966) Ажаев, исходя из личного опыта, с иной мерой честности рассказывает о судьбе незаконно осуждённого молодого политзаключённого.

Жена И. Л. Любимова-Ажаева.

Умер Василий Николаевич Ажаев 27 апреля 1968 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Мемориальная доска установлена 11 ноября 2008 года на ул. Муравьева-Амурского, 11, в Хабаровске, решением Хабаровской городской думы (№ 639 от 15.07.2008 г.).

Текст:

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1949) — за роман «Далеко от Москвы» (1948)
 орден Трудового Красного Знамени (1965)

Книги 
 «Далеко от Москвы», 1948
 «Бесконечное свидание», 1971
 «Предисловие к жизни», 1972
 «Вагон», 1988 (журнал «Дружба народов», 1988, № 6-8)

Примечания

Ссылки 
 
 Lahusen Thomas. How Life Writes the Book: Real Socialism and Socialist Realism in Stalin’s Russia. Ithaca, New York; London: Cornell University Press, 1997.
 Страница памяти на сайте жертв репрессий (материалы из архивно-следственного дела)
 Сергей Чупринин про Ажаева в фейсбуке.

Родившиеся в Талдомском районе
Писатели-соцреалисты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Репрессированные в СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище